Das Adjektiv polyphon (griech. πολύ polý „viel“ und φωνή phonḗ „Stimme“: „vielstimmig“) bezieht sich auf:
 mehrstimmige Musik allgemein, siehe Mehrstimmigkeit
 Musik mit mehreren eigenständigen Stimmen, siehe Polyphonie
 elektronische Geräte, die mehrere Töne gleichzeitig erzeugen können, siehe Polyphonie (Elektrophon)
 polyphone Verschlüsselung, eine Art der Codierung von geheimen Nachrichten

Polyphon steht für
 Polyphon (Musikautomat), ein mechanischer Musikautomat
 Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft
 Polyphon Musikwerke, ehemaliger Hersteller von Musikautomaten und ein Musiklabel

Siehe auch:
 The Polyphonic Spree, eine Musikgruppe
 Polyphony Digital, ein Spieleentwickler